Paul Néri, (1917-1979) est un coureur cycliste professionnel italien de 1943 à 1951, naturalisé français après sa retraite sportive.
 Paul Néri, (1910-1969) est un peintre orientaliste.